Bosnië-Herzegovina
 Miljevići (Istočno Novo Sarajevo), een plaats in de gemeente Istočno Novo Sarajevo in Bosnië-Herzegovina
 Miljevići (Gradiška), een plaats in de gemeente Gradiška in Bosnië-Herzegovina
 Miljevići (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Miljevići (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje